Michael Vincent Keuler (ur. 25 lipca 1978 w Minneapolis) – amerykański skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998, trener amerykańskiej kadry narodowej w sezonie 2006/2007.

Przebieg kariery 
W latach 1995–1999 startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwięcej, 30 punktów, zdobył w sezonie 1996/1997. Zajął wówczas 175. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 1997/1998 wystartował w kwalifikacjach do kilku zawodów Pucharu Świata, jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego. W 1998 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Wystartował w drużynowym konkursie skoków narciarskich. Wraz z Alanem Albornem, Randym Weberem i Caseyem Colbym, zajął dwunaste miejsce wśród trzynastu zespołów. Amerykanie wyprzedzili wówczas skoczków z Korei Południowej.

W czerwcu 2006 został mianowany przez Związek Narciarski Stanów Zjednoczonych trenerem reprezentacji skoczków narciarskich. Zastąpił na tym stanowisku Corby Fischera i pełnił tę funkcję w sezonie 2006/2007. W kadrze amerykańskiej prowadzonej przez Keulera znajdowało się dwóch zawodników – Clint Jones i Alan Alborn. Obaj zakończyli karierę po sezonie 2006/2007 i w efekcie Amerykanie nie wystawili reprezentacji do Pucharu Świata na kolejny sezon.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy trenerzy skoków narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Minneapolis